Маленький Джон () — англоязычное прозвище

Люди 
 Николас Оуэн (иезуит) (ок. 1562—1606), замученный брат-иезуит-мирянин и святой, использовавший псевдоним «Маленький Джон».
 Литтл Джон (музыкант) (1970 г.р.), ямайский исполнитель дэнсхолла
 Джон Ни, ирландский актер со сценическим псевдонимом Литтл Джон Ни.
 Роуби-Джон Родригес (1994 г.р.), австрийский игрок в дартс, использующий прозвище «Маленький Джон».

См. также 
 Большой Джон